Міжнародна Кінологічна Федерація
 Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я — класифікація ВООЗ
 Мікрофарад — одиниця електричної ємності, похідне фарада